Onomàstica:
 Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920), escriptor castellà.
 Benito Pérez Jáuregui (Zaldibia, Guipúscoa, 1912 - Arrasate, 1959), futbolista basc de les dècades de 1930 i 1940.